Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 820 dans le monde.

 RS-820 au Brésil
 Route 820 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Interstate 820 aux États-Unis 
 Route nationale 820 en France